Személynevek
 Dumas, francia családnév
 id. Alexandre Dumas (1802–1870) francia író, A három testőr szerzője
 ifj. Alexandre Dumas (1824–1895) francia író, A kaméliás hölgy szerzője

 Amerikai Egyesült Államok
 Dumas, település Arkansas államban
 Dumas, település Mississippi államban
 Dumas, település Missouri államban
 Dumas, település Texas államban